Hajdu László
 Hajdu László (1947) politikus, 1994 és 2010 között országgyűlési képviselő, 2014-től 2018-ig Budapest XV. kerületének polgármestere
Hajdú László
 Hajdú László (1843–1905) gyakorlóiskolai tanító
 Hajdú László (1859–1914) statisztikus
 Hajdú László (1924) állami díjas gépjárművezető
 Hajdú László (1927) kémia-biológia szakos középiskolai tanár, mezőgazdasági szakmérnök
 Hajdú László (1938) Munkács Mihály-díjas festő
 Hajdú László (1944) kertészmérnök, növényvédelmi szakmérnök
 Hajdú László labdarúgó
 Hajdú László (1983) színész
 Hajdú László mérnök

Jegyzetek